Viehweg steht für:
 Viehweg, ein Trift- oder Weideweg, siehe Triebweg

Viehweg ist der Familienname folgender Personen:
 Eckart Viehweg (1948–2010), deutscher Mathematiker
 Frank Viehweg (* 1960), deutscher Liedermacher und Dichter
 Theodor Viehweg (1907–1988), deutscher Jurist und Philosoph

Siehe auch:
 Viebig
 Vieweg